Philadelphia soul – genere musicale
 Philadelphia Soul – squadra di football americano